C'est pas moi, c'est lui, film français de Pierre Richard, sorti en 1980 ;
 C’est pas moi, c’est lui ! (Forwards Backwards), cinquième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2002.

Voir aussi 
 C'est pas moi ! (I Didn't Do It), série télévisée américaine, diffusée entre 2014 et 2015